ЛиАЗ-4292 «Курсо́р» — российский городской низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода. Предназначен для крупных городов на маршрутах со средним или умеренно-пониженным пассажиропотоком. Серийно выпускается с 2015 года, по состоянию на январь 2021 года всего был выпущен предварительно 2171 экземпляр, из них не менее 1142 (53 %) эксплуатируются на территории Москвы и Московской области. Имеет собственное имя «Курсор». За характерные пропорции получил прозвище «кубик». Отмечены случаи эксплуатации автобуса на высоконагруженных маршрутах в Москве, что вызывает критику со стороны экспертов транспортного планирования.

История 
С момента создания Ликинского автобусного завода и до 2014 года ЛиАЗ не выпускал в свет ни одной модели автобуса среднего класса. Производившийся до 1994 года ЛиАЗ-677 был автобусом большого класса (10,5 метров), длина его предшественника — автобуса ЛиАЗ-158 составляла 9,03 метра, однако его производство было изначально развёрнуто ещё на заводе имени Лихачёва. Формальным предшественником новой модели автобуса стал ЛиАЗ-5292.60-60 (укороченная модификация до 10,5 метров).

Первые два опытных экземпляра автобуса ЛиАЗ-4292 были построены в мае и июне 2015 года и продемонстрированы на заводе ЛиАЗ, впоследствии два опытных автобуса отправились на испытания: № 1 сразу же после постройки — в а/к № 1417 Коломны ГУП МО «Мострансавто» (автобус возвращён обратно на завод) и № 3 спустя год после постройки в Филиал Юго-Западный (01283). Испытания первых двух автобусов в заводских условиях прошли успешно, и модель совместно с модификацией запущены в серийное производство.

Модификации 
Все автобусы производятся с модификацией 4292.60, больше никаких автобусов с другими модификациями не производится. Модификация с двигателем ЯМЗ-53403, отвечающим нормам Евро-5, установлена автоматическая шестиступенчатая коробка передач ZF Ecolife 6 AP 1000 B, или Allison T2100, портальный ведущий мост ZF AV-110/900/70, независимая передняя подвеска ZF RL-55, рулевое управление ZF Servocom 8095. На автобусах с коробкой переключения передач Allison устанавливаются мосты китайского производства Hande Axle. Автобусы выпускаются в трехдверном (городском) варианте и полунизкопольном варианте. Трехдверный вариант имеет 3 двери (1-2-1), 18-23 посадочных мест, полностью низкий пол. Двухдверный вариант имеет 2 двери (1-2-0), 27 посадочных мест, и высокий уровень пола во второй части салона, отделенный от низкого уровня пола двумя ступеньками сразу за второй дверью. Двухдверный вариант выпускается исключительно с КПП Allison и мостами Hande Axle (c ведущим непортальным мостом Hande Axle HDZ386, и с передним портальным мостом Hande Axle HDZ55T с зависимой передней подвеской). По желанию заказчика, в автобус устанавливается кондиционер марки «Август».

В 2019 году на базе автобуса ЛиАЗ-4292.60 был создан фургон для перевозки лошадей.

Эксплуатация

Примечания

Ссылки 
 Презентация новинки ЛиАЗ-4292 на YouTube

Автобусы по алфавиту
Автобусы ЛиАЗ